Museumwoning Van Eesteren
Museumwoning de Kiefhoek
Museumwoning 'Back to the Sixties'
Museumwoning (algemeen)